

Aviazione
 Lilly  – nome di identificazione Alleato per l'aereo nipponico Kawasaki Ki-48

Aziende
 Eli Lilly and Company  – azienda farmaceutica

Geografia
Francia
 Lilly  – comune dell'Eure 
Stati Uniti d'America
 Lilly  – città della Contea di Dooly, Georgia
 Lilly  – borough della Contea di Cambria, Pennsylvania

Musica
 Lilly  – album di Antonello Venditti del 1975
 Lilly  – canzone di Antonello Venditti tratta dall'album omonimo

Onomastica
 Lilly  – forma inglese del nome proprio di persona italiano femminile Lilia

Persone
 Bob Lilly – ex giocatore di football americano statunitense 
 Eli Lilly – militare, farmacista e imprenditore statunitense
 Evangeline Lilly – attrice ed ex modella canadese
 John Lilly – psicoanalista e neuroscienziato statunitense
 Kristine Lilly – ex calciatrice statunitense 
 William Lilly – astrologo e scrittore inglese 

ru:Лили